Dar Chafaï är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Chaouia-Ouardigha, i den norra delen av landet,  km söder om huvudstaden Rabat. Dar Chafaï ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Dar Chafaï är lite kuperad, och sluttar söderut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Dar Chafaï. Runt Dar Chafaï är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. Trakten runt Dar Chafaï består till största delen av jordbruksmark. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Chaouia-Ouardigha